Cruiser (englisch für „Kreuzer“ in der Schifffahrt) steht für:

 Cruiser (Motorrad), Motorradbauform oder -ausstattung
 Cruiser (Fahrrad), entsprechende Bauform eines Fahrrades
 Cruiser, eine homosexuelle Person auf Partnersuche, siehe Cruising (Homosexualität)
 Cruiser (Zeitung), Schweizer Schwulen-Magazin aus Zürich
 Cruiser Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Toyota Cruiser, Auto-Modellreihe (ab 1951)
 Cruiser, britische Panzer-Modelle, siehe Kreuzerpanzer
 Cruiser 600 FS, Markenname eines Insektizids, siehe Thiamethoxam #Deutschland 

Geografie:
 Cruiser Rocks, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Cruisergewicht (Boxsport)
 Heavy Cruiser (US-Band)

 Kreuzer (Begriffsklärung)